Еле́на Анато́льевна Оле́йникова () — российская легкоатлетка, специалистка по тройному прыжку. Выступала за сборную России по лёгкой атлетике в 2001—2007 годах, обладательница бронзовых медалей чемпионатов Европы, чемпионка и призёрка первенств национального значения, участница ряда крупных международных турниров. Представляла Москву. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Елена Олейникова родилась 9 декабря 1976 года в городе Зернограде Ростовской области. Впоследствии переехала на постоянное жительство в Москву.

Занималась лёгкой атлетикой под руководством тренеров В. Сущего и В. В. Плеханова. Окончила Московский педагогический государственный университет. Состояла в спортивном клубе «Луч» (Москва) и МГФСО.

Впервые заявила о себе в тройном прыжке на взрослом всероссийском уровне в сезоне 2001 года, выиграв серебряную медаль на чемпионате России в Туле. Попав в основной состав российской национальной сборной, выступила на чемпионате мира в Эдмонтоне — показала здесь результат 13,95 метра, не сумев преодолеть предварительный квалификационный этап. Будучи студенткой, представляла страну на Универсиаде в Пекине, откуда привезла награду бронзового достоинства. Также в этом сезоне отметилась выступлением на Играх доброй воли в Брисбене, где в той же дисциплине стала пятой.

В 2002 году взяла бронзу на зимнем чемпионате России в Волгограде, после чего завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в помещении в Вене. На летних чемпионате России в Чебоксарах и чемпионате Европы в Мюнхене тоже стала бронзовой призёркой. Помимо этого, была шестой на Кубке мира в Мадриде, в то время как на соревнованиях в Праге установила свой личный рекорд в тройном прыжке — 14,83 метра.

На чемпионате России 2003 года в Туле показала второй результат, на последовавшем чемпионате мира в Париже заняла 14-е место.

В 2004 году одержала победу на зимнем чемпионате России в Москве, участвовала в чемпионате мира в помещении в Будапеште — провалила здесь все три попытки и не показала никакого результата.

В 2005 году выиграла серебряную медаль на зимнем чемпионате России в Волгограде, с результатом 14,07 метра стала седьмой на чемпионате Европы в помещении в Мадриде.

На чемпионате России 2006 года в Туле добавила в послужной список ещё одну награду серебряного достоинства, выигранную в тройном прыжке.

В 2007 году на зимнем чемпионате России в Волгограде получила бронзу.

За выдающиеся спортивные результаты удостоена почётного звания «Мастер спорта России международного класса».

Примечания 

Прыгуны тройным России
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Москвы
Выпускники МПГУ